Ел Уно има више значења:

 Ел Уно (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уно (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уно (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уно (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уно (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уно (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уно (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику